Визир, Анатолий Дмитриевич (1929—2002) — советский и украинский учёный-терапевт.
 Визир, Анатолий Михайлович (род. 1956) — украинский юрист.